

Miejscowości w Polsce
 Buczyn – wieś w woj. mazowieckim, w pow. ostrołęckim, w gminie Czerwin
 Buczyn – część wsi Smoryń w woj. lubelskim, w pow. biłgorajskim, w gm. Frampol 
 Buczyn Dworski
 Buczyn Nowy
 Buczyn Szlachecki

Miejscowości na Ukrainie
 Buczyn – wieś w rejonie lubieszowskim